Ташлык — топоним:

Приднестровье 

 Ташлык — село в Григориопольском районе.

Россия 

Ташлык — село в Нижнекамском районе Татарстана.
Ташлык — река в России, протекает в Кировской области, Республике Удмуртия, Республике Марий Эл, Республике Татарстан.

Украина 

Ташлык — село в Гайворонском районе Кировоградской области Украины.
Ташлык — село в Смелянском районе Черкасской области Украины.
Ташлык — река, левый приток реки Алияга.
Ташлык — название села Каменское Арцизского района Одесской области до 1945 года.

См. также 
 Сухой Ташлык
 Плетеный Ташлык
 Чёрный Ташлык